Llista d'asteroides del 260.001 al 261.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

260001-260100

260101-260200

260201-260300

260301-260400

260401-260500

260501-260600

260601-260700

260701-260800

260801-260900

260901-261000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (260001)-(265000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (260001-270000)